И́горь И́горевич Журахо́вский (; ) — украинский футболист, полузащитник.

Биография

Ранние годы 
Игорь Жураховский родился 19 сентября 1994 года в Киеве. Воспитанник киевской ДЮСШ-15. Трижды (в 2009, 2012, 2013 гг.) принимал участие в национальных квалификациях чемпионата мира по футбольному фристайлу Red Bull Street Style, по итогам которых трижды входил в число 8 сильнейших футбольных фристайлеров Украины.

Клубная карьера 
С сезона 2013/14 игрок запорожского «Металлурга». 12 сентября 2013 года дебютировал за дубль «Металлурга» в домашнем матче против одесского «Черноморца». Всего в молодёжном чемпионате Украины 2013/14 сыграл 12 игр и забил 1 гол в. Весной 2014 года начал тренироваться с основным составом «Металлурга». 11 мая 2014 года дебютировал в составе первой команды в Премьер-лиге, в выездном матче 29-го тура против донецкого «Металлурга» (0:2), выйдя на замену на 82-й минуте матча.

Перед стартом сезона 2014/15 впервые принял участие в предсезонных сборах основного состава. В рамках подготовки сыграл 6 матчей (все в основе). 27 июля 2014 года, провёл свой первую полную официальную игру, выйдя в стартовом составе «Металлурга» на матч 1-го тура чемпионата Украины сезона 2014/15 против донецкого «Шахтёра» (0:2). 21 января 2015 года забил свой дебютный гол за первую команду «Металлурга», в товарищеском матче против команды «Окжетпес», в рамках подготовительного сбора в турецком Белеке. 22 августа 2015 года забил свой первый гол в официальных матчах, в игре 1/16 финала Кубка Украины против ФК «Тернополь». 7 ноября 2015 года забил свой первый официальный гол в рамках Чемпионата Украины 2015/16, в матче 13-го тура против луганской «Зари» (1:4). 24 ноября 2015 года было объявлено о прекращении трудовых отношений между игроком и «Металлургом» по обоюдному согласию сторон.

13 января 2016 года стало известно, что Жураховский подписал контракт с краснодарской «Кубанью» на 3,5 года.

Карьера в сборной 
В начале ноября 2014 года попал в число 24 футболистов вызванных Сергеем Ковальцом на учебно-тренировочный сбор молодёжной сборной Украины. Первую официальную игру за молодёжную сборную сыграл 13 ноября 2014 года против молодёжной сборной Турции (2:0).

8 сентября 2015 года забил дебютный гол в ворота молодёжной сборной Дании.

Статистика выступлений

Клубная статистика 

Откорректировано по состоянию на 13 марта 2023 года.

Матчи и голы за молодёжную сборную Украину 

Итого: 4 матча / 1 гол / 1 голевая передача; 2 победы, 1 ничья, 1 поражение. 
Откорректировано по состоянию на 31 октября 2018 года

Достижения 
Левадия
 Вице-чемпион Эстонии (2): 2018, 2019
 Финалист Суперкубка Эстонии : 2019
 Обладатель Кубка Эстонии : 2021
 Чемпион Эстонии: 2021

Примечания

Ссылки 
 Свежая кровь УПЛ (часть вторая)

Футболисты Украины
Игроки сборной Украины по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Металлург» Запорожье
Игроки ФК «Кубань»
Игроки ФК «Олимпик» Донецк
Игроки ФК «Ефле»
Игроки ФК «ФКИ Левадия»